Беглый огонь:

 Беглый огонь — способ артиллерийской стрельбы, когда каждое огневое средство в составе подразделения ведёт огонь по готовности
 «Беглый огонь» — американский боевик 1992 года с Брэндоном Ли в главной роли
 «Беглый огонь» — документальный фильм Ульриха Хайдена 2015 года.
 «Беглый огонь» — одно из произведений Александра Зорича, посвящённое вселенной игры S.T.A.L.K.E.R.